Wayne Black e Cara Black hanno battuto in finale Mark Knowles e Elena Bovina 6-3, 6-3.

Teste di serie

 Jared Palmer /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Donald Johnson /  Kimberly Po-Messerli (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Elena Lichovceva (quarti di finale)
 Leander Paes /  Lisa Raymond (secondo turno)

 Wayne Black /  Cara Black (Campioni)
 Kevin Ullyett /  Daniela Hantuchová (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Rennae Stubbs (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 2002